Španělské příjmení Quesada má více nositelů:

 Carlos Alvarado Quesada (* 1980), kostarický politik, spisovatel, 48. prezident Kostariky
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1871–1939), spisovatel, politik, diplomat a kubánský prezident
 Diego Camacho Quesada (* 1976), bývalý španělský fotbalista
 Elwood Richard Quesada (1904–1993), americký voják, generál letectva
 Francisco Morazán Quesada (1792–1842), druhý prezident Federativní republiky Střední Ameriky
 Gonzalo Jimenéz de Quesada (1495–1579), španělský conquistador
 Gonzalo Quesada (* 1974), argentinský ragbista a ragbyový trenér
 Armonía Quesada (1919–2013), argentinská herečka
 Vicente Fox Quesada (* 1942), mexický ekonom a politik, v letech 2000 až 2006 prezident Mexika
 Yoelbi Quesada (* 1973), kubánský atlet, trojskokan

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení